Provincia di Isole Dinagat, provincia delle Filippine nella regione di Caraga
Dinagat, municipalità delle Filippine nella Provincia di Isole Dinagat